Владимир Григорьевич Елисеев: Елисеев, Владимир Григорьевич (1899—1966) — советский учёный.
 Елисеев, Владимир Григорьевич (1935—1984) — советский футболист.